Куту́зовская может означать:

 Кутузовская — станция Московского метрополитена.
 Кутузовская — станция Московского центрального кольца.
 Кутузовская — проектируемая станция для линии МЦД-4.
 Кутузовская — остановочный пункт Курского направления Московской железной дороги.

См. также